Еле́на Бори́сова:
 Борисова, Елена (род. 1982) — молдавская шашистка.
 Борисова, Елена Александровна (род. 1966) — юрист, профессор МГУ.
 
 Борисова, Елена Михайловна (род. 1955) — узбекский врач и государственный деятель, депутат законодательной палаты Олий Мажилиса Республики Узбекистан.